Název Krásná Hora nese více sídel v České republice:
 Krásná Hora, obec v okrese Havlíčkův Brod
 Krásná Hora nad Vltavou, město v okrese Příbram
 Krásná Hora (Stožec), zaniklá osada na území obce Stožec v okrese Prachatice

nebo vrchů:
 Krásná hora (Benešovská pahorkatina)